Ein ganzes halbes Jahr steht für:

 Ein ganzes halbes Jahr (Roman), Roman von Jojo Moyes (2012)
 Ein ganzes halbes Jahr (Film), US-amerikanischer Film von Thea Sharrock (2016)